Струк — фамилия.
 Струк, Арсентий Данилович (1935—2011) — советский, русский, украинский поэт, прозаик, переводчик.
 Струк, Владимир Алексеевич (1964—2022) — украинский политик, бывший народный депутат Украины, член Партии регионов.
 Струк, Илья Тимофеевич (1896—1969) — российский авантюрист, атаман.
 Струк, Михаил Семёнович (1922—1975) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Другое 

 Атаман Струк — персонаж компьютерной игры «Петька-5»